Љано де Тлаиско има више значења:

 Љано де Тлаиско (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано де Тлаиско (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику